Нитрат меди — неорганические соединения, соли меди и азотной кислоты:

 Нитрат меди(I) 
 Нитрат меди(II)